William Fisher (admiraal) (1875-1937), een Britse admiraal
William Fisher (bokser) (1940-2018), een Schots bokser, deelnemer aan de Olympische Spelen van 1960
William Fisher (ruimtevaarder) (1946), een Amerikaanse ruimtevaarder